Marsvin kan syfta på:

 Marsvin (familj) – en familj av gnagare
 Egentliga marsvin – ett släkte med fem eller sex recenta arter som tillhör familjen marsvin
 Marsvin – en gnagare och ett vanligt sällskapsdjur
 Marsvin (adelsätt)   – en medeltida, numera utslocknad, dansk adelssläkt